Il doppio del Movistar Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Gustavo Kuerten e Antonio Prieto erano i detentori del titolo, ma solo Prieto ha partecipato in coppia con Álex Calatrava.

Calatrava e Prieto hanno perso nel 1º turno contro Sergio Roitman e Andrés Schneiter.

Lucas Arnold e Tomás Carbonell hanno battuto in finale 6–4, 2–6, 6–3 Mariano Hood e Sebastián Prieto.

Teste di serie
 Simon Aspelin /  Martín García (quarti di finale)
 Lucas Arnold /  Tomás Carbonell (campioni)
 Cristian Brandi /  Daniel Orsanic (primo turno)
 Álex López Morón /  Albert Portas (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Movistar Open 2001
ATP Tour 2001